Srowig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Srowig (1879–1951), Politiker der Weimarer Republik (SPD), Abgeordneter des Preußischen Landtags
 Günter Srowig (* 1946), deutscher Fußballspieler